Il Controguerra novello è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino
odore: fruttato
sapore: sapido, leggermente acidulo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Montepulciano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot